Plataleorhynchus es un género extinto de pterosaurio pterodactiloide ctenocasmátido que vivió entre el Titoniense al Berriasiense, en el período Jurásico Superior o Cretácico Inferior en la formación Purbeck de Dorset, Inglaterra. 

El género fue nombrado en 1995 por Stafford Howse y Andrew Milner. La especie tipo es Plataleorhynchus streptorophorodon. El nombre del género se deriva de Platalea, la espátula, y el griego rhynchos, "hocico", en referencia a la distintiva forma del frente del cráneo. El nombre de la especie se deriva del griego streptophoros, "con collar", y odon, "diente", refiriéndose a la forma de los dientes.

Está basado en el holotipo NHML R.11957 (antes BMNH R.11957), una mandíbula superior con dientes hallada en una cantera de piedra caliza cerca de Langton Matravers. El fósil está presente sobre una lámina; el envés es visible. Su mandíbula es notable porqwue se expande para formar una forma de espátula circular en el frente, en el que poseía 24 dientes que apuntaban a los lados. Otros cuarenta dientes (en realidad, sus alvéolos) estaban presentes en el resto del hocico; el total para la mandíbula superior está estimado en unos 76. 

Los autores clasificaron a Plataleorhynchus como un miembro de la familia Ctenochasmatidae, un grupo compuesto por pterosaurios filtradores. David Unwin en 2005 lo situó en la subfamilia de los Gnathosaurinae.

Aunque Plataleorhychus pudo haber sido similar en tamaño a los grandes gnatosaurinos como Gnathosaurus, su longitud craneal se ha estimado en un mínimo de cuarenta centímetros, la forma distinta de su hocico de espátula y la presencia de una cubierta de tejido córneo sobre el paladar, y los dientes pequeños sugieren que no se alimentaba de la misma manera; quizás removía a los animales acuáticos en entornos de barro o hierba.

Referencias

Enlaces externos 
Plataleorhynchus en The Pterosauria (en inglés)

Pterosaurios del Cretácico
Pterosaurios de Europa
Ctenochasmatoidea